Corebos (esportista), esportista d'Elis 
 Corebos (arquitecte), arquitecte grec
 Corebos (o Coreb), fill del rei Mígdon de Frígia
 Corebos o Coreb, heroi fundador de Mègara